Der Dreiband Grand Prix 1994/3 war das 55. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 16. bis zum 20. März 1994 in Backnang statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „GERMAN OPEN 1994“ ausgetragen.

Geschichte 
Eddy Merckx gewann in Backnang sein erstes Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er Dick Jaspers mit 3:1 Sätzen. Platz drei holte sich Torbjörn Blomdahl gegen den überraschend starken Falco Willenberger mit 2:1 Sätzen.

Turniermodus 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich sechs Spieler für das Hauptturnier. Die drei Qualifikationsrunden und das Hauptturnier wurden auf drei Gewinnsätze gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

Dritte Qualifikationsrunde

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994/3
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in Backnang